Gutmann nebo Guttmann může znamenat:

příjmení osob
 Béla Guttmann (1899–1981), maďarský fotbalista a trenér
 Elsa von Gutmann (1875–1947), kněžna z Lichtenštejna
 Ethan Gutmann (* 1959), investigativní novinář, publicista, spisovatel, obhájce lidských práv
 Giselher Guttmann (* 1934), rakouský psycholog a psychoterapeut
 Josef Guttmann (1902–1958), československý levicový novinář a politik
 Oskar Guttmann (1885–1943), židovský hudební skladatel
 Robert Guttmann (1880–1942), židovský naivní malíř
 Wilhelm Gutmann (1826–1895), moravský a rakouský podnikatel a průmyslník

jiný význam
 Galerie Roberta Guttmanna, Židovské muzeum v Praze
 Gutmannova metoda pro bezpečné vymazání obsahu počítačových pevných disků

podobné příjmení
 Gutman

Židovská příjmení